Геноцид сербів у Незалежній Державі Хорватії () — систематичне переслідування сербів, яке було здійснене під час Другої світової війни фашистським режимом усташів у нацистській німецькій маріонетковій державі, відомій як Незалежна Держава Хорватія (, NDH) між 1941 і 1945 роками. Воно здійснювалося через страти в таборах смерті, а також через масові вбивства, етнічні чистки, депортації, примусове навернення та військові зґвалтування. Цей геноцид був здійснений одночасно з Голокостом у НДХ, а також геноцидом ромів, шляхом поєднання нацистської расової політики з кінцевою метою створення етнічно чистої Великої Хорватії.

Ідеологічні основи руху усташів сягають 19 століття. Кілька хорватських націоналістів та інтелектуалів створили теорії про сербів як про нижчу расу. Спадщина Першої світової війни, а також протидія групи націоналістів об’єднанню в спільну державу південних слов’ян вплинули на етнічну напруженість у новоствореному Королівстві сербів, хорватів і словенців (з 1929 р. Королівство Югославія). Диктатура 6 січня та подальша антихорватська політика югославського уряду, де домінували серби, у 1920-х і 1930-х роках сприяли підйому націоналістичних та ультраправих рухів. Це завершилося піднесенням усташей, ультранаціоналістичної терористичної організації, заснованої Анте Павеличем. Рух фінансово та ідеологічно підтримував Беніто Муссоліні, а також брав участь у вбивстві короля Олександра I.

Після вторгнення Осі в Югославію в квітні 1941 року було створено німецьку маріонеткову державу, відому як Незалежна держава Хорватія (НДХ), яка охоплювала більшу частину сучасних Хорватії та Боснії та Герцеговини, а також частини сучасних Сербії та Словенії під владою усташів. Метою усташів було створити етнічно однорідну Велику Хорватію шляхом ліквідації всіх нехорватів, причому основною метою були серби, але євреї, роми та політичні дисиденти також були об’єктами ліквідації. Були здійснені масштабні масові вбивства та побудовані концентраційні табори, найбільшим з яких був Ясеновац, який був сумно відомий своєю високою смертністю та варварськими звичаями, що відбувалися в ньому. Крім того, НДХ була єдиною маріонетковою державою Осі, яка створила концентраційні табори спеціально для дітей. Режим систематично вбивав приблизно від 200 000 до 500 000 сербів. 300 000 сербів було додатково вигнано, а ще щонайменше 200 000 сербів були примусово навернені, більшість з яких вийшли з конверсії після війни. Пропорційно чисельності населення, НДХ була одним із найсмертоносніших європейських режимів.

Міле Будак та інші високопосадовці НДХ були засуджені комуністичною владою у воєнних злочинах. Коменданти концтаборів, такі як Любо Мілош і Мирослав Філіпович, були схоплені і страчені, а Алоїзій Степінац був визнаний винним у примусовому наверненню. Багато інших втекли, включаючи верховного лідера Анте Павелича, більшість із них до Латинської Америки. Геноцид не був належним чином досліджений після війни, тому що післявоєнний югославський уряд не заохочував незалежних науковців через занепокоєння, що етнічна напруженість дестабілізує новий комуністичний режим. Нині, 22 квітня, Сербія відзначає державне свято, присвячене жертвам геноциду та фашизму, а Хорватія проводить офіційну пам’ять на меморіалі Ясеновац.

Як і нацисти, усташі вважали євреїв, ромів і слов’ян нелюдьми (Untermensch). Вони підтримали твердження німецьких расових теоретиків про те, що хорвати були не слов’янами, а німецькою расою. Таким чином, їхні геноциди проти сербів, євреїв та ромів були виразом нацистської расової ідеології. Адольф Гітлер підтримав Павелича, щоб покарати сербів. Історик Майкл Фаєр пояснив, що за деякими оцінками, рішення нацистів вбивати всіх євреїв Європи почалося в другій половині 1941 року наприкінці червня, що, якщо вірно, означатиме, що геноцид в Хорватії почався раніше, ніж нацистській вбивства євреїв. Джонатан Стейнберґ заявив, що злочини проти сербів у НДХ були «найпершою спробою тотального геноциду під час Другої світової війни».

Історична довідка 

Багато вчених стверджують, що ідеологічні основи усташського руху сягають 19 століття, коли Анте Старчевич заснував Партію прав, а також коли Йосип Франк відокремив від неї свою крайню фракцію і сформував власну Чисту партію прав. Старчевич мав великий ідеологічний вплив на хорватський націоналізм усташів. Він був прихильником хорватської єдності та незалежності і одночасно був анти- Габсбургом, оскільки Старчевич бачив головного хорватського ворога в Габсбурзькій монархії, і антисербським. Він передбачав створення Великої Хорватії, яка б включала території, населені босняками, сербами та словенцями, вважаючи боснійців і сербів хорватами, які були навернені в іслам і східне православне християнство. У своїй демонізації сербів він стверджував, «як серби сьогодні небезпечні для своїх ідей та расового складу, наскільки схильність до змов, революцій і переворотів у них в крові». Старчевич назвав сербів «нечистою расою», «кочовим народом» і «расою рабів, найогидніших звірів», тоді як співзасновник його партії Євген Кватернік заперечував існування сербів у Хорватії, бачачи їх політична свідомість як загроза. Письменник Мілован Джілас цитує Старчевича як «батька расизму » та «ідеологічного батька» усташів, в той час як деякі ідеологи-усташі пов’язують расові ідеї Старчевича з расовою ідеологією Адольфа Гітлера.

Партія Франка прийняла позицію Старчевича про те, що серби є перешкодою для хорватських політичних і територіальних амбіцій, а агресивні антисербські настрої стали однією з головних характеристик партії. Послідовники ультранаціоналістичної «Чистої партії права» були відомі як франкісти (франківці ), і вони стали основним засобом членів наступного руху усташів. Після поразки Центральних держав у Першій світовій війні та розпаду Австро-Угорської імперії на південних територіях імперії було утворено тимчасову державу, яка приєдналася до союзників. Королівство Сербія утворило Королівство сербів, хорватів і словенців (пізніше відоме як Югославія), яким керувала сербська династія Караджорджевичів. Історик Джон Пол Ньюман пояснив, що вплив франкістів, а також спадщина Першої світової війни вплинули на ідеологію усташів та їхні майбутні засоби геноциду. Багато ветеранів війни воювали в різних рангах і на різних фронтах як на «переможній», так і «переможеній» стороні війни. Сербія зазнала найбільших втрат у світі, тоді як хорвати воювали в австро-угорській армії, і двоє з них служили військовими губернаторами Боснії та окупованої Сербії. Вони обидві підтримали плани Австро-Угорщини щодо денаціоналізації на населених сербами землях та підтримали ідею включення приборканої Сербії до складу Імперії. Ньюман заявив, що австро-угорські офіцери «незмінна опозиція Югославії забезпечила план хорватських радикально правих усташів». Франкісти звинувачували сербських націоналістів у поразці Австро-Угорщини і виступали проти створення Югославії, яка була визначена ними як прикриття Великої Сербії. Масова хорватська національна свідомість з'явилася після створення спільної держави південних слов'ян і була спрямована проти нового королівства, точніше проти сербського переважання в ньому.

Хорватські інтелектуали початку 20 століття Іво Пілар, Чиро Трухелька та Мілан Шуффлай вплинули на концепцію усташів про націю та расову ідентичність, а також на теорію сербів як нижчої раси. Пілар, історик, політик і юрист, зробив великий акцент на расовому детермінізмі, стверджуючи, що хорвати були визначені «нордико-арійською» расовою та культурною спадщиною, тоді як серби «схрещувалися» з «балкано-романськими волахами». Трухелька, археолог та історик, стверджував, що боснійські мусульмани були етнічними хорватами, які, за його словами, належали до вищої за расою північної раси. З іншого боку, серби належали до «виродженої раси» влахів. Усташі пропагували теорії історика та політика Шуффлая, який, як вважають, стверджував, що Хорватія була «одним із найсильніших валів західної цивілізації протягом багатьох століть», які, за його словами, були втрачені через її союз з Сербією, коли в 1918 році була утворена нація югославів.

Спалах хорватського націоналізму після 1918 року був однією з головних загроз стабільности Югославії. Протягом 1920-х років Анте Павелич, юрист, політик і один із франків, став провідним речником незалежности Хорватії. У 1927 році він таємно зв'язався з Беніто Муссоліні, диктатором Італії та засновником фашизму, і представив йому свої сепаратистські ідеї. Павелич запропонував незалежну Велику Хорватію, яка мала б охопити всю історичну та етнічну територію хорватів. У той період Муссоліні цікавився Балканами з метою ізоляції Югославії шляхом посилення італійського впливу на східному узбережжі Адріатичного моря. Британський історик Рорі Йоманс стверджує, що є ознаки того, що Павелич розглядав створення якоїсь націоналістичної повстанської групи ще в 1928 роціУ червні 1928 року Степан Радич, лідер найбільшої та найпопулярнішої хорватської партії Хорватська селянська партія (), був смертельно поранений у залі парламенту Пунішою Рачичем, лідером чорногорських сербів, колишнім четником і депутатом правлячої Сербської народно-радикальної партії. Рачич також застрелив двох інших депутатів ХСС і ще двох поранив. Вбивства спровокували бурхливі студентські протести в Загребі. Намагаючись придушити конфлікт між хорватськими та сербськими політичними партіями, король Олександр I проголосив диктатуру з метою встановлення «інтегрального югославізму» та єдиної югославської нації. Введення королівської диктатури висунуло на перший план сепаратистські сили, особливо серед хорватів і македонців. Усташі – хорватський революційний рух () виник як найбільш екстремальний рух з них. Усташі були створені наприкінці 1929 або на початку 1930 року серед радикальних і войовничих студентських і молодіжних груп, які існували з кінця 1920-х років. Саме рух заснували журналіст Густав Перчец та Анте Павелич. Вони були керовані глибокою ненавистю до сербів і сербства і стверджували, що «хорвати і серби були розділені нездоланною культурною прірвою», яка заважала їм коли-небудь жити поруч один з одним. Павелич звинуватив уряд Белграда в пропаганді «варварської культури та циганської цивілізації», стверджуючи, що вони поширюють «атеїзм і звірячий менталітет у божественній Хорватії». Прихильники усташів планували геноцид за роки до Другої світової війни, наприклад, один з головних ідеологів Павелича, Мійо Бабіч, писав у 1932 році, що усташі «очистять і виріжуть все гниле зі здорового тіла хорватського народу». У 1933 році усташі представили «Сімнадцять принципів», які сформували офіційну ідеологію руху. Принципи зазначали унікальність хорватської нації, пропагували колективні права над індивідуальними правами та проголошували, що люди, які не є хорватами «по крові», будуть виключені з політичного життя.

Щоб пояснити те, що вони вважали «машиною терору», і яку люди регулярно називали «деякими ексцесами», усташі посилалися, серед іншого, на політику міжвоєнного югославського уряду, яку вони описували як сербську гегемонію, «щоб коштувала життя тисячам хорватів». Історик Йозо Томасевич пояснює, що цей аргумент не відповідає дійсності, стверджуючи, що в період з грудня 1918 року по квітень 1941 року близько 280 хорватів було вбито з політичних причин, і що ніяких конкретних мотивів вбивств не вдалося визначити, оскільки вони також можуть бути пов’язані з сутички під час аграрної реформи. Більше того, він заявив, що сербам також було відмовлено в громадянських і політичних правах під час королівської диктатури. Однак Томасевич пояснює, що антихорватська політика югославського уряду, де домінували серби, у 1920-х і 1930-х роках, а також розстріл Радічем депутатів ХСС були значною мірою відповідальними за створення, зростання та природу хорватської мови. націоналістичних сил. Кульмінацією цього став усташський рух і, зрештою, його антисербська політика під час Другої світової війни, яка за характером і масштабами була абсолютно непропорційною до попередніх антихорватських заходів. Йоманс пояснює, що чиновники усташі постійно наголошували на злочинах проти хорватів, вчинених югославським урядом і силами безпеки, хоча багато з них уявлялися, хоча деякі з них реальними, як виправдання передбачуваного ними винищення сербів. Політолог Тамара Павасович Трошт, коментуючи історіографію та підручники, навела як приклад релятивізації злочинів усташів твердження про те, що терор проти сербів виник у результаті «їх попередньої гегемонії». Історик Аристотель Калліс пояснив, що антисербські упередження були «химерою», яка з’явилася через спільне життя в Югославії з наступністю з попередніми стереотипами.

Незалежна Держава Хорватія 
У квітні 1941 року на Королівство Югославію вторглися держави Осі. Після того, як нацистські війська увійшли в Загреб 10 квітня 1941 року, найближчий соратник Павелича Славко Кватернік проголосив утворення Незалежної Держави Хорватії (НДХ) в ефірі Радіо Загреб. Тим часом Павелич і кілька сотень добровольців-усташів покинули свої табори в Італії та поїхали до Загреба, де Павелич оголосив новий уряд 16 квітня 1941 року. Він присвоїв собі титул «Поглавник» (). НДХ об'єднала більшу частину сучасної Хорватії, всю сучасну Боснію і Герцеговвину та частину сучасної Сербії в «італійсько-німецький квазіпротекторат». Серби становили близько 30% населення НДХ. НДХ ніколи не була повністю суверенною, але це була маріонеткова держава, яка користувалася найбільшою автономією, ніж будь-який інший режим в окупованій Німеччиною Європі. Незалежна Держава Хорватія була проголошена на хорватській «етнічній та історичній території».

Усташі стали одержимі створенням етнічно чистої держави. Як окреслили міністри-усташі Міле Будак, Мірко Пук і Мілован Жанич, стратегія досягнення етнічно чистої Хорватії полягала в тому, що: 

 Третина сербів мала бути вбита
 Третина сербів мала бути вигнана
 Третина сербів мала бути примусово навернена в католицтво

За словами історика Іво Гольдштейна, ця формула ніколи не була опублікована, але безперечно, що усташі застосовували її до сербів. 

Устаський рух отримав обмежену підтримку з боку простих хорватів. У травні 1941 року усташі мали близько 100 000 членів, які склали присягу. Оскільки Владко Мачек неохоче закликав прихильників Хорватської селянської партії поважати та співпрацювати з новим режимом Анте Павелича, він зміг використати апарат партії та більшість чиновники з колишньої Хорватської бановини. Спочатку хорватські солдати, які раніше служили в австро-угорській армії, займали найвищі посади в збройних силах НДХ.

Історик Ірина Огнянова заявила, що схожість між НДХ і Третім рейхом включає припущення, що терор і геноцид необхідні для збереження держави. Віктор Гутич виголосив кілька промов на початку літа 1941 року, називаючи сербів «колишніми ворогами» та «небажаними елементами», які підлягають очищенню та знищенню, а також погрожував хорватам, які не підтримали їхню справу. Значна частина ідеології усташів була заснована на нацистській расовій теорії. Як і нацисти, усташі вважали євреїв, ромів і слов’ян нелюдьми (Untermensch). Вони підтримали твердження німецьких расових теоретиків про те, що хорвати були не слов’янами, а німецькою расою. Таким чином, їхні геноциди проти сербів, євреїв та ромів були виразом нацистської расової ідеології. Адольф Гітлер підтримав Павелича, щоб покарати сербів. Історик Майкл Фаєр пояснив, що за деякими оцінками, рішення нацистів вбивати всіх євреїв Європи почалося в другій половині 1941 року наприкінці червня, що, якщо вірно, означатиме, що геноцид в Хорватії почався раніше, ніж нацистській вбивства євреїв. Джонатан Стейнберґ заявив, що злочини проти сербів у НДХ були «найпершою спробою тотального геноциду під час Другої світової війни».

Андрія Артукович, міністр внутрішніх справ Незалежної Держави Хорватії, підписав низку расових законів. 30 квітня 1941 року уряд ухвалив «правовий порядок рас» і «правовий порядок захисту атянської крові та честі хорватського народу». Хорвати та близько 750 000 боснійських мусульман, підтримка яких була потрібна проти сербів, були проголошені арійцями. Дональд Блокхем і Роберт Герварт дійшли висновку, що серби були основною мішенню расових законів і вбивств. Усташі запровадили закони, які позбавляли сербів громадянства, засобів до існування та майна. Подібно до євреїв у Третьому рейху, сербів примушували носити нарукавні пов’язки з буквою «P» для Pravoslavac (православця). Також євреїв примушували носити нарукавну пов’язку з літерою «Ž», тобто Židov (єврей). Письменники-усташі взяли на озброєння дегуманізуючу риторику. У 1941 році було використано слово «Жидов» кирилицею була заборонена, а в червні 1941 року почалася ліквідація «східних» (сербських) слів з хорватської, а також закриття сербських шкіл, наказав Анте Павелич через «Хорватську державну канцелярію для мови», створення нових слів із старих коренів і очищення багатьох сербських слів.

У той час як переслідування усташами євреїв і ромів було систематичним і являло собою реалізацію нацистської політики, їхнє переслідування сербів ґрунтувалося на сильнішій «домашній» формі ненависті, яка впроваджувалася з більшою різницею через більшу кількість сербського населення в сільській місцевості. Це було зроблено, незважаючи на те, що це погіршило б підтримку режиму, розпалило сербське повстання та поставило під загрозу стабільність НДХ. Рівень насильства проти сербських громад часто залежав більше від міжобщинних відносин і схильностей відповідних місцевих воєначальників усташів, ніж від добре структурованої політики.

Концентраційні табори смерті 
Навесні 1941 року усташі створили тимчасові концентраційні табори, а восени заклали основу для мережі постійних таборів. Створення концентраційних таборів та кампанії знищення сербів було заплановано керівництвом усташів задовго до 1941 року. На виставках усташів у Загребі табори були зображені як продуктивні та «мирні робочі табори» з фотографіями усміхнені ув'язнені.

Сербів, євреїв і ромів заарештовували і відправили до таких концтаборів, як Ясеновац, Стара Градішка, Госпіч і Ядовно. Всього в НДХ було 22–26 таборів. Історик Йозо Томасевич описав, що сам концентраційний табір Ядовно виконував роль «прохідної станції» на шляху до ям, розташованих на горі Велебіт, куди страчували та скидали в’язнів.

Приблизно 90 000 сербських жертв геноциду загинули в концтаборах; решту було вбито «прямим терором», тобто Каральні експедиції та знищення сіл, погроми, масові вбивства та спорадичні страти, які в основному відбувалися між 1941 та 1942 роками.

Найбільшим і найвідомішим табором був комплекс Ясеновац-Стара Градішка, найбільший табір смерті на Балканах. За оцінками, там загинуло близько 100 000 ув’язнених, більшість із них — серби. В’єкослав «Макс» Лубурич, головнокомандувач усіма хорватськими таборами, заявив про велику «ефективність» табору Ясеновац на церемонії 9. жовтня 1942 року, а також хвалився: «Ми вбили тут, у Ясеноваці, більше людей, ніж Османська імперія змогла зробити під час окупації Європи».Обмежений річками та двома огорожами з колючого дроту, через які втеча було малоймовірним, табір Ясеновац був поділений на п’ять таборів, перші два були закриті в грудні 1941 року, а інші діяли до кінця війни. Стара Градішка (Ясеновац V) утримувала жінок і дітей. Табір Циглана (цегельні, Ясеновац III), головне місце вбивств і, по суті, табір смерті, мав 88% смертности, що вище, ніж у Освенцимі 84,6%. Колишню цегельню, піч перебудували в крематорій, за свідченнями свідків деяких, у тому числі дітей, спалили заживо, а в таборі поширювався сморід людського тіла. Лубурич побудував газову камеру в Ясеновац V, де значну кількість ув’язнених було вбито під час тримісячного експерименту з діоксидом сірки та Циклоном B, але від цього методу відмовилися через погану конструкцію. Проте цей метод був непотрібним, оскільки більшість ув’язнених гинули від голоду, хвороб (особливо тифу), нападів молотків, булав, сокир, отрут і ножів. Srbosjek («Серб-різець») — рукавиця з прикріпленим вигнутим лезом, призначеним для перерізання горла. Великі групи людей регулярно страчували після прибуття за межі таборів і кидали в річку. На відміну від німецьких таборів, Ясеновац спеціалізувався на жорстокому насильстві один на один, наприклад, охоронці атакували бараки зі зброєю та кидали тіла в окопи. Деякі історики використовують речення з німецьких джерел: «Навіть німецькі офіцери та есесівці втратили спокій, коли побачили (усташі) шляхи та методи».Сумнозвісний командир табору Філіпович, якого називають фра Сотона ("брат сатана") і "уособлення зла", одного разу втопив сербських жінок і дітей, затопивши підвал. Філіпович та інші командири таборів (наприклад, Дінко Шакіч і його дружина Нада Шакіч, сестра Макса Лубурича) застосовували тортури. Були змагання, під час яких тюремні наглядачі робили між собою ставки, хто зможе забити більше в’язнів. Повідомлялося, що охоронець і колишній францисканський священик Петар Бржица виграв змагання 29 серпня 1942 року, перерізавши горло 1360 ув’язненим. Ув’язнених зв’язували і били по голові киянками і напівживими підвішували групами рамповим краном «Гранік», розрізавши їм кишки та шиї, а потім скидали в річку. Коли наприкінці війни партизани та союзники замкнулися, усташі розпочали масові ліквідації в Ясеноваці, маршуючи жінок і дітей на смерть і розстрілюючи більшість ув’язнених чоловіків, що залишилися, а потім спалювали будівлі та документи, перш ніж втекти.  Багато ув'язнених були жертвами зґвалтування, сексуального каліцтва та випорожнення, у той час як нав'язаний канібалізм серед ув'язнених також мав місце. Деякі вціліли свідчили про пиття крові з перерізаних горла жертв і виготовлення мила з людських трупів.

Дитячі концтабори 
Незалежна Держава Хорватія була єдиним супутником Осі, який створив табори спеціально для дітей. Спеціальними дитячими таборами були Сисак, Джаково та Ястребарсько, тоді як Стара Градішка містила тисячі дітей та жінок. Історик Томіслав Дулич пояснив, що систематичне вбивство немовлят і дітей, які не можуть становити загрозу для держави, є однією з важливих ілюстрацій геноцидного характеру масового вбивства усташів.

Ті, хто пережив Голокост і геноцид, у тому числі Божо Шварц, свідчили, що усташі відривали дітям руки, а також «намазували рота дітям рідиною пензликами», через що діти кричали, а потім помирали. Начальник табору Сісака, лікар Антун Найджер, був названий «хорватським Менгеле» уцілілими.

Діана Будісавлевич, гуманітарний діяч австрійського походження, провела рятувальні операції та врятувала понад 15 000 дітей з таборів усташів.

Список концтаборів і таборів смерті 

 Ясеновац (I–IV) — там загинуло близько 100 000 в’язнів, щонайменше 52 000 сербів
 Стара Градішка (Ясеновац V) — загинуло понад 12 000 ув’язнених, в основному серби
 Госпич — загинуло від 24 000 до 42 000 ув’язнених, переважно сербів

 Ядовно — там загинуло від 15 000 до 48 000 сербів і євреїв
 Слана і Метайна — загинуло від 4 000 до 12 000 сербів, євреїв і комуністів
 Сісак — через табір пройшли 6693 дитини, в основному серби, від 1152 до 1630 померли
 Даніка — близько 5000, переважно сербів, були перевезені до табору, деякі з них були страчені
 Ястребарсько — 3336 сербських дітей пройшли через табір, від 449 до 1500 загинули
 Крущица — у таборі було поховано близько 5000 євреїв і сербів, а 3000 загинули
 Джаково — у таборі було поховано 3800 єврейських і сербських жінок і дітей, щонайменше 569 загинули
 Лобор — було поховано понад 2000 єврейських і сербських жінок і дітей, щонайменше 200 загинули
 Керестинець — захоплено 111 сербів, євреїв і комуністів, 85 вбито
 Сайміште — табір на території НДХ, яким керували айнзацгрупи, а з травня 1944 року — усташі; тут загинуло від 20 000 до 23 000 сербів, євреїв, ромів та антифашистів
 Хорватська Митровица — концтабір у Сремській Митровіці.

Різанини 
Велика кількість масових вбивств була здійснена збройними силами НДХ, хорватськими ополченцями (Домбрані) та ополченням усташів.

Устаська міліція була організована в 1941 році на п'ять (пізніше 15) батальйонів по 700 чоловік, два батальйони безпеки залізниці та елітний батальйон «Чорний легіон» і «Поглавник» (пізніше бригада). Їх рекрутували переважно серед неосвіченого населення та робітничого класу.

Насильство проти сербів почалося в квітні 1941 року і спочатку було обмеженим за масштабом, головним чином проти сербської інтелігенції. Однак до липня насильство стало «невибірковим, масовим і систематичним». Вбивства сербів були зосереджені в змішаних районах з великою кількістю сербського населення через необхідність і ефективність.

Влітку 1941 року усташі та ескадрони смерті садистськими способами спалювали села та вбивали тисячі мирних сербів у сільській місцевості, використовуючи різноманітну зброю та інструменти. Чоловіків, жінок, дітей зарубували на смерть, живими кидали в ями та яри або підпалювали в церквах. Рідко коли-небудь використовувалася вогнепальна зброя, частіше використовувалися ножові сокири тощо. Сербських жертв розчленували, відрізали вуха та язики та вибили очі. Деякі сербські села поблизу Сребрениці та Озрену були повністю знищені, а дітей знайшли наколеними на кілки в селах між Власеницею та Кладань. Жорстокість і садизм усташів шокували навіть нацистських командирів. У доповіді гестапо рейхсфюреру СС Генріху Гіммлеру від 17 лютого 1942 року сказано:

Перевага усташів холодної зброї при здійсненні своїх дій частково була результатом нестачі боєприпасів і вогнепальної зброї на початку війни, але також продемонструвала значення, яке режим надавав культу насильства та особистого вбивства, зокрема через використання ножа.

Чарльз Кінґ підкреслив, що концентраційні табори втрачають своє центральне місце в дослідженнях Голокосту та геноциду, оскільки велика частина жертв загинула в масових стратах, ущелинах і ямах. Він пояснив, що дії німецьких союзників, у тому числі хорватського, та ліквідація меншин на рівні міст і сіл також зіграли значну роль.

Центральна Хорватія 
28 квітня 1941 року приблизно 184–196 сербів з Бєловара було страчено без судочинства за наказом Кватерника про арешт. Це був перший акт масового вбивства, скоєного усташами після приходу до влади, і передвіщав ширшу кампанію геноциду проти сербів у НДХ, яка тривала до кінця війни. Через кілька днів після різанини бєловарських сербів усташі схопили 331 серба в селі Оточац. Жертв змушували копати собі могили, перш ніж їх зарубали сокирами. Серед загиблих був місцевий православний священик та його син. Першого змусили читати молитви за вмираючого, коли його син був убитий. Священика потім катували, вирвали йому волосся і бороду, вибили очі, перш ніж з нього здерли шкіру заживо.

24–25 липня 1941 року усташі захопили село Банський Грабовац в регіоні Банія і вбили все сербське населення з 1100 селян. 24 липня у селі Влахович було вбито понад 800 мирних жителів сербів.

Глина 
У період з 29 по 37 липня 1941 року 280 сербів було вбито і кинуто в ями поблизу Костайниці. Масштабні масові вбивства відбулися в Старо-Село Топусько, Воїшниці і Вргінмості. Близько 60% жителів Саділовця загинули під час війни. Понад 400 сербів було вбито у своїх будинках, у тому числі 185 дітей. 31 липня 1942 року в церкві Садиловац усташі під командою Мілана Месіча вбили понад 580 жителів навколишніх сіл, у тому числі близько 270 дітей.

11 або 12 травня 1941 року 260–300 сербів були загнані до православної церкви і розстріляні, після чого її підпалили. Як повідомляється, ідея цієї різанини виникла від Мірка Пука, який був міністром юстиції НДХ.  10 травня Івіца Шарич, спеціаліст з таких операцій, вирушив до міста Глина, щоб зустрітися з місцевим керівництвом усташів, де вони склали список імен усіх сербів у віці від шістнадцяти до шістдесяти років, які підлягають арешту. Після тривалого обговорення вони вирішили, що всіх заарештованих потрібно вбити. Багато сербів міста чули чутки, що на них чекає щось погане, але переважна більшість не втекла. У ніч на 11 травня почалися масові арешти сербів старше шістнадцяти років. Потім усташі загнали групу в православну церкву і вимагали надати їм документи, що підтверджують, що всі серби навернулися в католицтво. Сербів, які не мали свідоцтва про конверсію, замикали всередині та вбивали. Потім церкву підпалили, залишивши тіла спалювати, а усташі стояли на вулиці, щоб розстріляти тих, хто вижив, хто намагався втекти від полум’я.

Подібна розправа над сербами сталася 30 липня 1941 року. 700 сербів були зібрані в церкві під передумовою, що вони будуть навернені. Жертв вбивали, перерізаючи горло або розбиваючи прикладами рушниць голови. Від 500 до 2000 інших сербів були пізніше вбиті в сусідніх селах силами Вєкослава «Макса» Лубурича, які тривали до 3 серпня. У цих розправах були вбиті саме чоловіки від 16 років і старше. Лише одна з жертв, Любо Єднак, вижила, прикидаючись мертвим.

Ліка 
У районі Госпіч відбулися перші масштабні вбивства, які відбулися в регіоні Ліка, оскільки в період з кінця липня до початку серпня 1941 року було вбито близько 3000 сербських мирних жителів. Посадові особи усташі повідомили про початок сербського повстання через масові вбивства. Наприкінці липня 1941 року загін хорватських військових у Госпічі зазначив, що місцеві повстанці були сербськими селянами, які втекли до лісів «чисто як реакція на очисні [операції] проти них нашими усташськими формуваннями». Після диверсії залізничних колій у районі Войніч, яку приписували місцевим комуністам 27 липня 1941 року, усташі розпочали операцію «очищення» від невибіркового пограбування та вбивства мирного населення, включаючи старих і дітей.

6 серпня 1941 року усташі вбили та спалили в Млакві понад 280 жителів села, у тому числі 191 дитину. У період з червня по серпень 1941 року близько 890 сербів з Лічко-Петрово-Село та Меліновац були вбиті та кинуті в так звану яму Делича.

Під час війни усташі знищили понад 900 сербів у Дивосело, понад 500 у Сміляні, а також понад 400 у Широкій Кулі поблизу Госпіча. 2 серпня 1941 року усташі захопили в пастку близько 120 дітей і жінок і 50 чоловіків, які намагалися втекти з Дивосело. Після кількох днів ув’язнення, де жінок ґвалтували, їх кололи групами та кидали в ями.

Славонії 
21 грудня 1941 року близько 880 сербів із Дуго Село Ласіньського та Пркоса Ласіньського було вбито в лісі Брезє. На сербський Новий рік, 14 січня 1942 року, почалася найбільша бійня мирного населення Славонії. Села були спалені, а близько 350 осіб було вивезено до Вочина і страчено.

Сирмія 
У серпні 1942 року, після спільної військової антипартизанської операції в Сирмії, яку проводили усташі та німецький вермахт, це перетворилося на різанину з боку устаської міліції, в результаті якої загинуло до 7000 сербів. Серед убитих був видатний художник Сава Шуманович, якого заарештували разом із 150 жителями Шида, а потім закатували, відрізавши йому руки.

Боснійська Країна 
У серпні 1941 року на свято православного Іллі, який є покровителем Боснії та Герцеговини, від 2800 до 5500 сербів із Санського Мосту та околиць було вбито та кинуто в ями, які викопали самі жертви.

Під час війни збройні сили НДХ знищили понад 7000 сербів у муніципалітеті Козарська Дубиця, тоді як муніципалітет втратив більше половини свого довоєнного населення. Найбільшу бійню вчинили хорватські ополченці в січні 1942 року, коли село Драксенич було спалено і понад 200 людей було вбито.

У лютому 1942 року усташі під командуванням Мирослава Філіповича вбили 2300 дорослих і 550 дітей у населених сербами селах Дракулич, Мотіке та Шарговац. Першими жертвами були обрані діти, а частини їх тіла були відрізані.

Гаравіце 
З липня по вересень 1941 року тисячі сербів були вбиті разом з деякими євреями та жертвами ромів у Гаравіце, місці знищення поблизу Бихача. У ніч на 17 червня 1941 року усташі почали масове вбивство раніше полонених сербів, яких вантажівками привозили з навколишніх міст до Гаравіце. Тіла загиблих кинули в братські могили. Велика кількість крові забруднила місцеве водопостачання.

Герцеговина 
9 травня 1941 року близько 400 сербів були зібрані з кількох сіл і страчені в ямі за школою в селі Благай. З 4 по 6 серпня 1941 р. 650 жінок і дітей було вбито, кинувши в яму Голубинка поблизу Шурманці. Також у трупи кидали ручні гранати. Того літа згодом близько 4000 сербів були вбиті в сусідніх місцях.2 червня 1941 р. устаська влада в муніципалітеті Гацко видала наказ сербським жителям сіл Корита та Заградці, у якому вимагали, щоб усі чоловіки старше п’ятнадцяти років з’явилися до будівлі в селі Степень. Опинившись там, їх ув’язнили на два дні, а 4 червня в’язнів, яких було близько 170, зв’язали в групи по двоє-троє, повантажили на вантажівку і відвезли до вапнякового кар’єру Голубняча біля Кобіля-Глава, де їх розстріляли, побили. з жердинками, кийками, сокирами та кирками й кинули в яму. 23 червня було вбито ще 80 людей із трьох сіл поблизу Гацка.

2 червня 1941 року усташі вбили 140 селян поблизу міста Любінь, а 23 червня — ще 160. У муніципалітеті Столац за два дні було вбито майже 260 осіб.

У районі Лівенського поля усташі вбили понад 1200 сербів, у тому числі 370 дітей. У Копрівницькому лісі поблизу Лівного було закатовано і вбито близько 300 громадян. Близько 300 дітей, жінок і старих були вбиті та кинуті в яму Равні Долац у Доні Руяні.

Долина Дрини 
З 22 червня по 20 липня 1941 року в Рашица Гай, Власениця в Боснії та Герцеговині мусульманські усташі вбили близько 70-200 сербів після зґвалтування жінок і дівчат. Багато сербів було страчено усташами вздовж долини Дрини протягом місяців, особливо поблизу Вишеграда. Чорний легіон Юре Франтіча вбив тисячі беззахисних мирних жителів боснійських сербів і кинув їхні тіла в річку Дрина. У 1942 році близько 6 000 сербів було вбито в Старому Броді поблизу Рогатиці та Мілошевичів.

Сараєво 
Влітку 1941 року усташі періодично інтернували та страчували групи сараєвських сербів. У серпні 1941 року вони заарештували близько сотні сербів, підозрюваних у зв'язках з арміями опору, переважно церковних чиновників та представників інтелігенції, і стратили їх або депортували до концтаборів. Усташі вбили щонайменше 323 людини на віллі Лубурич, бойні та місці для катувань і ув'язнення сербів, євреїв та політичних дисидентів.

Вигнання та етнічні чистки 
Вигнання було одним із стовпів плану усташів щодо створення чистої хорватської держави. Першими були змушені виїхати ветерани війни з Македонського фронту Першої світової війни, які проживали у Славонії та Сирмі. До середини 1941 року 5000 сербів було вигнано до окупованої Німеччиною Сербії. Загальний план передбачав депортацію видатних людей, щоб їхнє майно було націоналізовано, а сербами, що залишилися, легше було маніпулювати. До кінця вересня 1941 р. було вислано близько половини сербського православного духовенства — 335 священиків.

Прихильники вигнання представили це як необхідний захід для створення соціально функціональної національної держави, а також раціоналізували ці плани, порівнявши його з обміном населенням 1923 року між Грецією та Туреччиною. Усташі створили табори для утримання з метою зібрати велику кількість людей і депортувати їх. Уряд НДХ також сформував Управління колонізації для переселення хорватів на відвойовані землі. Протягом літа 1941 р. вигнання проводилися за значної участі місцевого населення. Багато представників місцевої еліти, зокрема боснійських мусульман у Боснії та Герцеговині та німців у Славонії та Сирмії, відіграли активну роль у вигнанні.

За оцінками, 120 000 сербів було депортовано з НДХ до окупованої Німеччиною Сербії, а 300 000 втекли до 1943 року. До кінця липня 1941 року, за даними німецької влади в Сербії, 180 000 сербів перейшли з НДХ до Сербії і до кінця у вересні ця цифра перевищила 200 тис. У той самий період 14 733 особи були законно переселені з НДХ до Сербії. У свою чергу, НДХ мала прийняти понад 200 000 словенських біженців, які були примусово виселені зі своїх домівок у рамках німецького плану анексії частини словенських територій. У жовтні 1941 р. організована міграція була припинена, оскільки німецька влада в Сербії заборонила подальшу імміграцію сербів. Згідно з документацією Комісаріату у справах біженців та іммігрантів у Белграді, у 1942 та 1943 роках незаконні виїзди осіб з НДХ до Сербії все ще існували, налічуючи приблизно 200 000, хоча ці цифри неповні.

Релігійне переслідування 
Усташі вважали релігію та національність тісно пов'язаними; у той час як римо-католицизм та іслам (боснійські мусульмани вважалися хорватами) були визнані хорватськими національними релігіями, східне православ'я вважалося за своєю суттю несумісним із хорватським державним проєктом. Вони вважали православ'я ворожим, оскільки воно було ідентифіковано як сербське (до 1920 року православні єпархії на більшості хорватських земель належали до незалежного Карловського патріархату). До певної міри кампанію терору можна було розглядати як подібні хрестові походи середньовіччя; релігійний хрестовий похід. 3 травня 1941 року був прийнятий закон про релігійні навернення, який тиснув на сербів, щоб вони переходили в католицтво і таким чином приймали хорватську ідентичність. Це було зроблено напередодні зустрічі Павелича з Папою Пієм XII у Римі. Католицька церква Хорватії на чолі з архієпископом Алоїзієм Степінацем привітала його і прийняла у внутрішній закон Церкви. Термін «сербські православні» було заборонено в середині травня як несумісне з державним порядком, а замість нього вжили термін «греко-східна віра». До кінця вересня 1941 року було вислано близько половини сербського православного духовенства, 335 священиків.

Щоб стерти всю історію сербів і православної релігії, церкви (деякі з яких датуються 1200-1300-ми роками) були зрівняні з землею або очорнені, використовуючи їх як стайні чи комори тощо.

Устаська пропаганда узаконила переслідування як частково засноване на історичній католицько-православній боротьбі за панування в Європі та католицькій нетерпимості до « розкольників». Після початку сербського повстання (липень 1941 р.) Державне управління відродження восени 1941 р. розпочало програму, спрямовану на масове примусове навернення сербів. Вже влітку усташі закрили або знищили більшість сербських православних церков і монастирів і депортували, ув'язнили або вбили православних священиків і єпископів. Понад 150 сербських православних священиків також було вбито в період з травня по грудень 1941 року. Навернення мали на меті хорватизувати та остаточно знищити Сербську православну церкву. Римо-католицький священик Крунослав Драганович стверджував, що багато католиків були навернені в православ'я протягом 16-го і 17-го століть, що пізніше було використано як основа для програми навернення усташів.

Політика конверсії мала особливий аспект: лише неосвічені серби мали право на конверсію, оскільки вважалося, що неписьменні селяни мають менше сербсько-православної ідентичності. Люди із середньою освітою тощо (і особливо православне духовенство) не мали права. Освічені люди були виділені для вигнання або знищення, стверджує Роберт Б. Маккормік.

Ватикан не був проти примусового навернення. 6 лютого 1942 року Папа Пій XII приватно прийняв 206 усташів у формі та благословив їх, символічно підтримавши їхні дії. 8 лютого 1942 р. посланець Святого Престолу Нікола Русінович сказав, що «Святий Престол радіє» примусовим наверненням. У листі до кардинала Луїджі Мальоне від 21 лютого 1942 року секретар Святого Престолу закликав хорватських єпископів прискорити навернення, а також заявив, що термін «православні» слід замінити термінами «відступники або розкольники». Багато фанатичних католицьких священиків приєдналися до усташів, благословляли й підтримували їхню роботу, брали участь у вбивствах та наверненнях.

У 1941–1942 рр. близько 200 000 або 240 000–250 000 сербів були навернені в католицтво, хоча більшість із них сповідували його лише тимчасово. Навернених іноді все одно вбивали, часто в тих же церквах, де їх повторно хрестили. 85% сербського православного духовенства було вбито або вигнано. Тільки в Ліці, Кордуні та Банії 172 сербські православні церкви були закриті, зруйновані або пограбовані.

Енциклопедія Голокосту описувала, що єпископська конференція, яка зібралася в Загребі в листопаді 1941 року, не була готова засудити примусове навернення сербів, яке відбулося влітку 1941 року, не кажучи вже про переслідування і вбивство сербів і євреїв. Багато католицьких священиків у Хорватії схвалювали та підтримували широкомасштабні напади усташів на Сербську православну церкву, а католицька ієрархія не засуджувала злочини ні публічно, ні приватно. Хорватська католицька церква і Ватикан вважали політику усташів проти сербів вигідною для римо-католицизму.

Хорватська православна церква 
Після того, як питання примусового навернення стало надзвичайно суперечливим, уряд НДХ 3 квітня 1942 року прийняв закон про створення Хорватської Східної Православної Церкви. Це було зроблено для того, щоб замінити інституції Сербської Православної Церкви. Відповідно до «Статуту про Хорватську Східну Православну Церкву», затвердженого 5 червня, Церква була «неподільною у своїй єдності та автокефальною». У червні білоросійський емігрант Гермоген Максимов, архієпископ Російської Православної Церкви Зарубіжжя, був інтронізований як її предстоятель. Заснування Церкви було зроблено для того, щоб спробувати заспокоїти державу, а також хорватизувати сербське населення, що залишилося, як тільки усташі зрозуміли, що повне викорінення сербів у НДХ було недосяжним. Однак переслідування сербів тривали, але були менш інтенсивними.

Переслідування сербського православного духовенства 
Єпископи єпархій Сербської православної церкви в Незалежній Державі Хорватія стали жертвами релігійних переслідувань. 5 травня 1941 року усташі закатували та вбили Платона Йовановича з Баня-Луки. 12 травня був убитий єпископ Петар Зімонич, митрополит Дабар-Босни, а в середині серпня – єпископ Сава Трлаїч. Доситей Васич, митрополит Загребсько-Люблянської митрополії помер у 1945 році від ран від катувань усташів. Микола Йованович, єпископ Захумсько-Герцеговинської єпархії, помер у 1944 році після того, як його побили усташі та вислали до Сербії. Іриней Джорджевич, єпископ Далмаційної єпархії був інтернований в італійський полон. У квітні 1941 року в НДХ було 577 сербських православних священиків, ченців та інших релігійних сановників. До грудня їх не залишилося. Від 214 до 217 було вбито, 334 були заслані, вісімнадцять втекли і п'ятеро померли природними причинами. У Боснії та Герцеговині 71 православний священик було вбито усташами під час Другої світової війни, 10 — партизанами, 5 — німцями і 45 загинули в перше десятиліття після закінчення Другої світової війни.

За даними Сербської православної церкви, з приблизно 700 священнослужителів і ченців території НДХ 577 зазнали переслідувань, з них 217 були вбиті, 334 вивезені до Сербії, 3 заарештовані, 18 зуміли втекти і 5 померли ( пізніше) від наслідків катувань.

Роль Алоїзія Степінаця 
Кардинал Алоїзій Степінац служив архієпископом Загреба під час Другої світової війни і присягнув на вірність НДХ. Вчені досі сперечаються про ступінь контакту Степінця з режимом усташів. Марк Біондіч заявив, що він не був «палим прихильником» устахського режиму, який узаконює кожну їхню політику, і не «заявним опонентом» публічно систематично засуджував його злочини. У той час як деякі священнослужителі чинили військові злочини в ім’я католицької церкви, Степінац практикував обережну двоїстість. Він був раннім прихильником мети створення католицької Хорватії, але незабаром став піддавати сумніву мандат режиму на примусове навернення.

Історик Томасевич високо оцінив його заяви Степінаця проти режиму усташів, а також його дії проти режиму. Разом з тим він також зазначив, що ці самі заяви та дії мали недоліки щодо геноцидних дій усташів проти сербів і Сербської православної церкви. Оскільки Степінац не зміг публічно засудити геноцид, здійснений усташами проти сербів раніше під час війни, як і пізніше. Томасевич заявив, що мужність Степінця проти держави усташів викликала велике захоплення серед хорватів-антиусташів у його пастві, а також багатьох інших. Однак це сталося ціною ворожнечі усташів і особисто Павелича. На початку війни він рішуче підтримував югославську державу, організовану з федеративними лініями. Загальновідомо, що Степінац і Павлович глибоко ненавиділи один одного. Німці вважали його прозахідним і «другом євреїв», що призвело до ворожості з боку німецьких та італійських сил.

14 травня 1941 року Степінац отримав повідомлення про різанину сербських селян у Глині. Того ж дня він написав Павеличу:

Це все ще були приватні листи протесту. Пізніше, у 1942 та 1943 роках, Степінац почав більш відкрито виступати проти геноциду усташів, це було після того, як більшість геноцидів уже було скоєно, і ставало все більш очевидним, що нацисти та усташі будуть переможені. У травні 1942 року Степінац виступив проти геноциду, згадуючи євреїв і ромів, але не сербів.

Томасевич написав, що хоча Степінаця слід похвалити за його дії проти режиму, нездатність хорватської католицької ієрархії та Ватикану публічно засудити геноцид «не можна захистити з точки зору людяності, справедливості та загальної порядності». У своєму щоденнику Степінац сказав, що «серби та хорвати – це два різних світи, північний і південний полюси, які ніколи не об’єднаються, доки один із них живий», разом з іншими подібними поглядами. Історик Іво Гольдштейн описав, що Степінац прихильно ставився до влади усташів і неоднозначно ставився до нових расових законів, а також що він був «людиною з багатьма дилемами у тривожний час». Степінац був обурений міжвоєнним наверненням близько 200 000 більшості хорватських католиків у православ'я, яке, на його думку, було змушене до них через панівні політичні умови. У 2016 році реабілітація Хорватії Степінача була негативно сприйнята в Сербії та Республіці Сербській, утворенні Боснії та Герцеговини.

Кількість жертв та класифікація геноциду 
На веб-сайті Меморіального музею Голокосту Сполучених Штатів зазначено, що «Визначення кількості жертв для Югославії, Хорватії та Ясеноваца є дуже проблематичним через знищення багатьох відповідних документів, довготривалу недоступність для незалежних науковців тих документів, які збереглися., та ідеологічні плани післявоєнної партизанської науки та журналістики».У 1980-х роках розрахунки жертв Другої світової війни в Югославії зробили сербський статистик Боголюб Кочович і хорватський демограф Володимир Жержавіч. Томасевич назвав їхні дослідження об’єктивними та надійними. Кочович підрахував, що 370 000 сербів, як комбатантів, так і цивільних, загинули в НДХ під час війни. З можливою похибкою близько 10% він зазначив, що сербські втрати не можуть перевищувати 410 тис. Він не оцінив кількість сербів, убитих усташами, сказавши, що в більшості випадків завдання категоризації жертв буде неможливим. Жерявич підрахував, що загальна кількість загиблих сербів у НДХ становила 322 000, з яких 125 000 загинули як бойовики, тоді як 197 000 були цивільними. Жерявич підрахував, що загалом 78 000 мирних жителів було вбито в устаських в’язницях, ямах і таборах, включаючи Ясеновац, 45 000 мирних жителів було вбито німцями, 15 000 мирних жителів було вбито італійцями, 34 000 мирних жителів було вбито в боях між ворогуючими сторонами, а 25,000, мирне населення померло від тифу. Кількість жертв, які загинули в концтаборі Ясеновац, залишається предметом дискусій, але за поточними оцінками загальна кількість становить близько 100 000, приблизно половина з яких були серби.

Під час війни, а також під час Югославії Тіто були наведені різні цифри для загальних втрат Югославії. Оцінки меморіальних центрів Голокосту також різняться.  Історик Йозо Томасевич сказав, що точну кількість жертв в Югославії визначити неможливо. Проте академік Барбара Єлавич наводить письмову оцінку Томасевича про те, що за період правління усташів було вбито до 350 000 сербів. Історик Рорі Йоманс сказав, що найбільш консервативні підрахунки стверджують, що 200 000 сербів було вбито ескадронами смерті усташів, але фактична кількість сербів, які були страчені усташами або загинули в устаських концтаборах, може досягати 500 000. У роботі 1992 року Сабріна П. Рамет наводить цифру про 350 000 сербів, які були «ліквідовані» «Павеличем та його поплічниками-усташами». У роботі 2006 року Рамет підрахував, що щонайменше 300 000 сербів були «різанини устами». У своїй книзі 2007 року «Незалежна держава Хорватія 1941-45» Рамет наводить загальні цифри Жержавіча щодо сербських втрат у НДХ. Марко Аттіла Хоаре пише, що «мабуть, близько 300 000 сербів» загинули в результаті геноциду усташів і нацистської політики.Томіслав Дулич заявив, що серби в НДХ постраждали серед найвищих жертв у Європі під час Другої світової війни. Дослідник геноциду Ізраїль Чарні перераховує Незалежну Державу Хорватію як третій найбільш смертоносний режим у ХХ столітті, вбиваючи в середньому 2,51% її громадян на рік. Визначення внутрішнього демоциду, дане Чарні, включає не лише геноцид, а й політику та масові вбивства, а також примусову депортацію, що спричиняє смерть, голод чи епідемію, під час яких режим припиняє допомогу або діє таким чином, щоб зробити її більш смертельною. Американський історик Стенлі Г. Пейн заявив, що прямі та непрямі страти режимом НДХ були «надзвичайно масовим злочином», який у пропорційному відношенні перевищував будь-який інший європейський режим, окрім Третього рейху Гітлера. Він додав, що злочини в НДХ були пропорційно перевершені лише червоними кхмерами в Камбоджі та кількома африканськими режимами з надзвичайно геноцидом. Рафаель Ізраїлі писав, що «великомасштабні операції геноциду, пропорційно малому населенню, залишаються майже унікальними в літописах Європи військового часу».

У Сербії, а також в очах сербів, звірства усташів були геноцидом. Багато істориків та авторів описують масові вбивства сербів усташським режимом як такі, що відповідають визначенню геноциду, включаючи Рафаеля Лемкіна, який відомий тим, що ввів слово геноцид та ініціював Конвенцію про геноцид.

Хорватський історик Міряна Касапович пояснила, що у найважливіших наукових роботах про геноцид злочини проти сербів, євреїв і ромів у НДХ однозначно кваліфікуються як геноцид.

Яд Вашем, офіційний меморіал Ізраїлю жертвам Голокосту, заявив, що «усташі здійснили геноцид сербів, знищивши понад 500 000, вигнавши 250 000 і змусивши ще 250 000 прийняти католицизм». Центр Симона Візенталя також зазначив, що лідери Незалежної Держави Хорватії вчинили геноцид проти сербів, євреїв та ромів. Президенти Хорватії Степан Месіч та Іво Йосипович, а також Бакір Ізетбегович і Желько Комшич, боснійський і хорватський член президентства Боснії і Герцеговини, також назвали переслідування сербів у Незалежній Державі Хорватія геноцидом.

У післявоєнний час Сербська православна церква вважала сербських жертв цього геноциду мучениками. Таким чином, 13 вересня Сербська православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Ясеновацьких.

Наслідки 
Комуністична влада Югославії не використовувала табір Ясеновац, як це було з іншими європейськими концентраційними таборами, швидше за все, через сербсько-хорватські відносини. Вони визнали, що етнічна напруженість, що виникла внаслідок війни, могла дестабілізувати новий комуністичний режим, намагалися приховати звірства під час війни та замаскувати конкретні етнічні втрати. Уряд Тіто намагався загоїти рани і створити «братство та єдність» у народах. Сам Тіто був запрошений і кілька разів проходив повз Ясеновац, але жодного разу не відвідав це місце.  Геноцид не був належним чином досліджений після війни, оскільки югославський комуністичний уряд не заохочував незалежних науковців. Історики Марко Аттіла Хоаре та Марк Біондіч заявили, що західні світові історики не приділяють достатньої уваги геноциду, скоєному усташами, тоді як кілька вчених описали його як менш відомий геноцид.

Друга світова війна і особливо її етнічні конфлікти були визнані важливими в пізніших югославських війнах (1991–1995).

Суди 
Міле Будак і ряд інших членів уряду НДХ, таких як Нікола Мандіч і Юліє Маканец, були засуджені комуністичною владою СФР Югославії за державну зраду та військові злочини. Багато з них були страчені. Комендант таборів Ясеновац і Стара Градішка Мирослав Філіпович був визнаний винним у воєнних злочинах, засуджений до смертної кари та повішений.

Багато інших втекли, включаючи верховного лідера Анте Павелича, більшість із них до Латинської Америки. Деяким еміграціям завадила операція «Гвардіян», під час якої був схоплений і страчений Любо Мілош, комендант табору Ясеновац. Алоїзій Степінац, який служив архієпископом Загребським, був визнаний винним у державній зраді та примусовому наверненні православних сербів у католицтво. Однак деякі стверджують, що судовий розгляд "відбувся за належної юридичної процедури".
У своєму рішенні у справі щодо заручників Нюрнберзький військовий трибунал дійшов висновку, що Незалежна Держава Хорватія не була суверенним утворенням, здатним діяти незалежно від німецьких військових, незважаючи на визнання незалежної держави державами Осі. Згідно з трибуналом, «Хорватія весь час тут була окупованою країною». Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього на той час не діяла. Він був одноголосно прийнятий Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 9 грудня 1948 року і набув чинності 12 січня 1951 року.

Андрія Артукович, міністр внутрішніх справ і міністр юстиції НДХ, який підписав низку расових законів, втік до Сполучених Штатів після війни і був екстрадований до Югославії в 1986 році, де його судили в окружному суді Загреба і було визнано винним у низці масових вбивств у НДХ. Артуковича засудили до смертної кари, але вирок не був приведений у виконання через його вік та стан здоров’я. Єфраїм Зурофф, мисливець на нацистів, відіграв значну роль у захопленні Дінко Шакіча, іншого командира табору Ясеновац, протягом 1990-х років. Після тиску міжнародної спільноти на президента правого крила Франьо Туджмана він домагався екстрадиції Шакіча, і він став перед судом у Хорватії у віці 78 років; його визнали винним у воєнних злочинах та злочинах проти людства та засудили до 20 років позбавлення волі. За словами дослідників з прав людини Еріка Стовера, Віктора Пескіна та Алекси Кеніга, це було «найважливішим внутрішнім зусиллям після холодної війни притягнути до кримінальної відповідальності підозрюваного у військових злочинах нацистів у колишній комуністичній країні Східної Європи».

Щурові лінії, тероризм і вбивства 
Після визволення Югославії партизанами багато лідерів усташів втекли й сховалися в коледжі Сан-Джироламо-дельї-Іллірічі поблизу Ватикану. Католицький священик і усташ Крунослав Драганович керував втікачами з Сан-Джироламо. Державний департамент США і Корпус контррозвідки допомагали військовим злочинцям втекти, а також допомагали Драгановичу (який пізніше працював на американську розвідку) відправити усташів за кордон. Багато осіб, відповідальних за масові вбивства в НДХ, знайшли притулок у Південній Америці, Португалії, Іспанії та Сполучених Штатах. Лубурич був убитий в Іспанії в 1969 році агентом УДБА; Артукович жив в Ірландії та Каліфорнії до екстрадиції в 1986 році і помер природним шляхом у в'язниці; Дінко Шакіч і його дружина Нада жили в Аргентині до екстрадиції в 1998 році, Дінко помер у в'язниці, а його дружина звільнена. Драганович також організував політ функціонера гестапо Клауса Барбі.

Суперечність і заперечення

Історичний ревізіонізм 
Деякі хорвати, включаючи політиків, намагалися мінімізувати масштаби геноциду, вчиненого проти сербів у Незалежній Державі Хорватія. Історик Мір’яна Касапович дійшла висновку, що в частині хорватської історіографії існують три основні стратегії історичного ревізіонізму: НДХ була нормальною державою, що боролася з повстанцями на той час; в НДХ не було вчинено масових злочинів, особливо геноциду; табір Ясеновац був лише трудовим табором, а не табором смерті.

До 1989 року майбутній президент Хорватії Франьо Туджман прийняв хорватський націоналізм і опублікував «Жахи війни: історична реальність та філософія», в якій поставив під сумнів офіційну кількість жертв, убитих усташами під час Другої світової війни. У своїй книзі Туджман стверджував, що в Ясеноваці загинуло від 30 000 до 40 000 осіб. Деякі вчені та спостерігачі звинуватили Туджмана в расистських заявах, «заграванні з ідеями, пов’язаними з рухом усташів», призначенні колишніх усташських чиновників на політичні та військові посади, а також у применшенні кількості жертв у Незалежній Державі Хорватія.

З 2016 року антифашистські групи, лідери хорватських сербів, ромів та єврейських громад та колишні високопосадовці хорватів бойкотують офіційне державне вшанування жертв концтабору Ясеновац, оскільки, за їхніми словами, хорватська влада відмовилася засуджувати спадщину усташів. вони явно применшували й активізували злочини, скоєні усташами.

Знищення меморіалів 
Після здобуття Хорватією незалежності було знищено близько 3000 пам’ятників, присвячених антифашистському опору та жертвам фашизму. За даними хорватської асоціації ветеранів Другої світової війни, ці руйнування були не спонтанними, а спланованою діяльністю, здійсненою правлячою партією, державою та церквою. Статус меморіального місця Ясеновац було понижено до природного парку, а парламент скоротив його фінансування. У вересні 1991 року хорватські війська увійшли до меморіалу та розгромили будівлю музею, а виставки та документацію були знищені, пошкоджені та пограбовані. У 1992 році СР Югославія надіслала офіційний протест до ООН та ЮНЕСКО, попередивши про руйнування меморіального комплексу. Місія моніторингу Європейської спільноти відвідала меморіальний центр і підтвердила пошкодження.

Вшанування пам'яті 
Президент Ізраїлю Моше Кацав відвідав Ясеновац у 2003 році. Його наступник Шимон Перес віддав шану жертвам табору, коли він відвідав Ясеновац 25 липня 2010 року та поклав вінок до меморіалу. Перес назвав злочини усташів «демонстрацією чистого садизму».Меморіальний музей Ясеноваца знову відкрився в листопаді 2006 року з новою виставкою, розробленою хорватським архітектором Хеленою Павер Ніріч, і освітнім центром, спроєктованим фірмою Produkcija. Меморіальний музей має інтер’єр із прогумованих сталевих модулів, відео- та проєкційних екранів, а також скляних вітрин з артефактами табору. Над виставковим простором, який досить темний, розташоване поле зі скляних панелей з іменами загиблих.

Департамент парків міста Нью-Йорка, Комітет парку Голокосту та Науково-дослідний інститут Ясеновацу за допомогою тодішнього конгресмена Ентоні Вайнера (D-NY) в квітні 2005 р. (шістдесята річниця з дня) встановили громадський пам’ятник жертвам Ясеновацу. визволення таборів. На церемонії освячення були присутні десять югославських людей, які пережили Голокост, а також дипломати з Сербії, Боснії та Ізраїлю. Він залишається єдиним публічним пам’ятником жертвам Ясеновацу за межами Балкан.Сьогодні, 22 квітня, у річницю втечі в’язнів з табору Ясеновац, Сербія відзначає День пам’яті жертв Національного Голокосту, Геноциду Другої світової війни та інших фашистських злочинів, а Хорватія проводить офіційну пам’ять на меморіальному місці Ясеновац. Сербія та боснійська Республіка Сербська проводять спільну центральну пам'ять у меморіальній зоні Доня Градина.

У 2018 році в рамках відзначення Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбулася виставка «Ясеновац – право на пам’ять», головна мета якої – сприяти розвитку культури пам’яті сербів, Євреї, цигани та антифашистські жертви Голокосту та геноциду в таборі Ясеновац. 22 квітня 2020 року президент Сербії Олександр Вучич відвідав меморіальний парк у Сремській Митровіці, присвячений жертвам геноциду на території Сирмії.

Церемонії вшанування жертв концтабору Ядовно організовуються Сербською національною радою (SNV), єврейською громадою Хорватії та місцевими антифашистами з 2009 року, а 24 червня оголошено «Днем пам’яті Табір Ядовно» в Хорватії. 26 серпня 2010 року, у 68-у річницю часткового визволення дитячого табору Ястребарське, вшанували пам'ять загиблих у пам'ятнику на Ястребарському кладовищі. У ньому взяли участь лише 40 осіб, в основному члени Союзу борців-антифашистів і антифашистів Республіки Хорватія. Уряд Республіки Сербської проводить вшанування пам'яті на місці пам'яті жертв масових вбивств усташів у долині Дрини.

У культурі

Література 

 Яма, вірш, що засуджує злочини усташів, написаний Іваном Гораном Ковачичем.
 «Орли рано літають», роман про роль дітей у допомозі партизанам в опорі усташам, написаний Бранко Чопичем.

Мистецтво 

 Златко Пріца та Едо Муртич проілюстрували сцени з поеми Івана Горана Ковачича «Яма».

Театр 

 Голубняча, п’єса Йована Радуловича про етнічні стосунки в сусідніх селах у роки після злочинів усташів.

Фільми 

 1955 — Шолая, фільм про повстання сербів проти геноциду, режисер Воїслав Нановіч
 1960 — фільм режисера Франса Штігліка «Дев'яте коло» включає сцени з табору Ясеновац.
 1966 — «Орли рано літають», фільм за однойменним романом режисера Соя Йованович
 1967 — «Чорні птахи», фільм про групу в’язнів концтабору Стара Градішка, режисер Едуард Галич.
 1984 – Кінець війни, фільм про серба, режисер Драган Кресоя, бере свого сина, щоб знайти та вбити членів устаської міліції, які катували та вбили його дружину та матір.
 1988 — «Брача по матері», фільм про звірства усташів, розказаний через історію двох зведених братів, хорвата та серба, режисера Здравко Шотра.
 2016 – Перша третя – опроштай як казна, короткометражний художній фільм про масові вбивства Жіле Фрігановича, режисер Світлана Петров
 2019 – «Щоденник Діани Б. », біографічний фільм про операцію допомоги Діани Будисавлєвич для порятунку понад 10 000 дітей із концтаборів, режисер Дана Будісавлєвіч
 2020 – «Дара з Ясеновацу », фільм про дівчину, яка пережила Ясеновацький табір, режисер Предраг Антонієвіч

Серіал 

 1981 – Nepokoreni grad, телевізійний серіал про кампанію терору усташів, включаючи табір Керестинець, режисери Ванча Клякович та Едуард Галич

Музика 

 Деякі вціліли стверджують, що текст відомої пісні «Джурджевдан » був написаний у поїзді, який доставив полонених із Сараєво до табору Ясеновац.
 Thompson, хорватська рок-група, викликала суперечки через нібито прославляння режиму усташів у своїх піснях і концертах, і найвідомішою такою піснею є «Jasenovac i Gradiška Stara».

Див. також 

 Співробітництво Католицької церкви з усташами

Примітки

Джерела

Журнали

Посилання 

 

Сербія в Другій світовій війні
Геноцид сербів
С
С
С
С
Хорватія в Другій світовій війні
Сторінки, що використовують «multiple image» із автоматичним масштабуванням
Сторінки з неперевіреними перекладами